Сосна — рід хвойних дерев родини соснових, включає в себе 115 видів
 Сосна — село, Мендикаринський район, Костанайська область, Казахстан
 Сосна — вірш Лесі Українки
 Сосна — лісове урочище, Слов'янський район, Донецька область
 Сосна — ботанічна пам'ятка природи, Київська область